Дросья — греческий топоним. Может означать:

 Дросья (Аттика) — малый город.
  — малый город в общине Халкида.
 Дросья (Арта) — деревня в сообществе .
  — деревня в Ахее.
  — деревня на острове Закинф.
 Дросья (Кипарисион) — деревня в сообществе .
  — деревня в сообществе .
  — деревня в Месинии.
 Дросья (Пела) — деревня в сообществе .
  — деревня в Ретимни.
 Дросья (Родопи) — деревня в Родопи.
  — деревня на острове Самос.
 Дросья (Теспротия) — деревня в сообществе .
 Дросья (Фтиотида) — деревня в сообществе Ахинос в общине .